Il doppio del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Conchita Martínez e Mary Pierce 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez /  Pam Shriver (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionesse)

 Zina Garrison /  Larisa Neiland (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1992